Daimara Lescay – pallavolista cubana
 David Lescay – velocista cubano
 Lester Lescay – atleta cubano specializzato nel salto in lungo
 Yoandys Lescay – velocista cubano